Суворін Олександр Вікторович — доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України..
 Суворін Олексій Сергійович (1834—1912) — російський журналіст, видавець, письменник, театральний критик і драматург.

Примітки